Salim Rubai Ali (arabe: سالم ربيع عل ;  - ), connu par ses camarades sous le nom de « Salimin », était le chef d'État marxiste du Yémen du Sud  du  jusqu'à son exécution le .

Biographie 

Rubai Ali a dirigé l'aile gauche du Front national de libération du Yémen du Sud (NLF), qui a forcé les Britanniques à se retirer du sud du Yémen le . La faction marxiste radicale de Rubai Ali a pris le pas sur les modérer les éléments du président Qahtan al-Chaabi, permettant à Rubai Ali de prendre le pouvoir; il a conservé le titre de président du Conseil présidentiel tout au long de son mandat, même si le FN a changé le nom du pays de la République populaire du Yémen du Sud en République démocratique populaire du Yémen en 1970.

Rubai Ali s'est joint à d'autres partis en 1975, créant l'Organisation politique unie NF (التنظيم السياسي الموحد الجبهة القومية), tous les partis rivaux ont été interdits plus tôt. Il s'est opposé à l'idée de la future création du Parti socialiste yéménite (YSP) promue par . Il a nommé Muhammad Ali Haitham comme son Premier ministre lorsqu'il est devenu président. Haitham a servi jusqu'en , date à laquelle il a été remplacé par Ali Nasir Muhammad. En 1978, Ali Nasser Mohamed a renversé et exécuté Rubai Ali, après une courte bataille qui a eu lieu au palais d'Almodowar, situé à At-Tawahi, Aden, que Rubai Ali a utilisé comme fortification.

Notes et références

Liens externes 

 Ahmad Salmin about his father for the first time, alshibami.net, 3 décembre 2014.
 Salim Rubai Ali with his son, alshibami.net, 3 décembre 2014.

Président du Yémen
Personnalité politique yéménite
Personnalité yéménite du XXe siècle
Personnalité politique yéménite assassinée